

Musica

Brani musicali
Blue Christmas – celebre canzone natalizia statunitense degli anni quaranta e cinquanta

Album musicali
Blue Christmas – album dei Platters del 1963
Blue Christmas – compilation natalizia di Elvis Presley del 1992
Blue Christmas – album di Ernest Tubb e The Texas Troubadors del 1993
Blue Christmas – compilation natalizia del 1998
Blue Christmas – album di Ricky Van Shelton del 2000
Blue Christmas – album di Brian Hyland del 2002
Blue Christmas – compilation natalizia del 2004

Cinema
Blue Christmas – film giapponese di fantascienza del 1978